Horvátország
Cetina, folyó
Cetina, település Šibenik-Knin megyében, Civljane községben

 Spanyolország
Cetina, község Aragónia autonóm közösségben, Zaragoza tartományban